Tora Tora – gruppo musicale statunitense
Tora! Tora! – festival musicale italiano